Корне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Корне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара